Cupa MTN 8 este un turneu de fotbal eliminatoriu doar pentru cluburile din prima ligă din Africa de Sud, care s-au clasat pe primele 8 locuri în sezonul anterior. A început în 1972 și după vechime este cea de-a doua cupă ca importanță.

Istoric
Fondată în 1972 cu numele de Cupa BP Top Eight, și-a schimbat succesiv denumirea din motive de publicitate și sponsorizare.

- 1972 - 2002 : Cupa BP Top Eight

- 2003 - 2007 : SAA Super Eight 

- 2008 - până în prezent : Cupa MTN 8

În sezoanele 1997, 1998 și 1999 cupa nu s-a jucat.

Rezultate 
<div style="height:453px; width:800px; margin:auto; overflow-y:scroll; padding:0px 0px 34px; font-size:95%;">

Trofee

Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe finale.

Vezi și 
Premier Soccer League
Cupa Africii de Sud

Legături externe 
Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat cupele naționale - rsssf.com
Premier Soccer League
South African Football Association
Confederation of African Football

Fondări în 1972
Fotbal în Africa de Sud
Cupe naționale de fotbal